Паладієвий друк - монохромний фотодрук, заснований на світлочутливості оксалата заліза (III). Продукція, виготовлена в такий спосіб, відрізняється теплішими відтінками кольору, меншою схильністю до соляризації, великим діапазоном оптичним щільності (потрібні контрастніші негативи). Чорний колір при цьому виходить більш насичений і щільний.

Фотографічні процеси